Kreis 1 bezeichnet:

 in Winterthur den Stadtkreis Stadt
 in Zürich den Stadtkreis Altstadt